Sezon 1956/1957 klubu AS Roma.

Sezon 
Przed sezonem 1956/1957 do zespołu przeszedł Szwed Gunnar Nordahl i mimo kilku gwiazd w zespole Roma zajęła dopiero 14. miejsce w Serie A. Jeszcze w trakcie sezonu Györgya Sárosiego zastąpił Guido Masetti. Natomiast Dino Da Costa z 22 golami został królem strzelców ligi.

Rozgrywki 
 Serie A: 14. miejsce

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach